Engels voor kraai
 Crows, een indianenstam
 Crow (taal)
 Crow (stripalbum), een strip in de serie De werelden van Thorgal: Wolvin
 Crow (film), een film van Wyndham Price uit 2016 met Andrew Howard
 Crow (band), Amerikaanse bluesrock-band
 CROW, een kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, en werk en veiligheid